teleportacja
 Teleport – konwent fantastyczno-kulturalny